est le titre de plusieurs œuvres:

 , une nouvelle de George W. Peck ;
  (Le Gosse infernal), film réalisé par Sam Wood sorti en 1921 ;
  (Mon gosse), film réalisé par Edward F. Cline sorti en 1934.